La stagione 1983-1984 è stata l'ottantunesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  Chelsea, Sheffield Wednesday e Newcastle United promosse in First Division 1984-1985.
  Derby County, Swansea City e Cambridge United retrocesse in Third Division 1984-1985.

Voci correlate
First Division 1983-1984
Third Division 1983-1984
FA Cup 1983-1984
Football League Cup 1983-1984
FA Charity Shield 1984

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984